

А 
 Астер, Эрнст Людвиг фон (Ernst Ludwig von Aster)

Б 
 Блюхер, Гебхард Леберехт (Gebhard Leberecht von Blücher)
 Бойен, Герман фон (Hermann von Boyen)
 Борстель, Людвиг (Karl Heinrich Ludwig von Borstell)
 Браузе, Иоганн Георг Эмиль фон (Johann Georg Emil von Brause)
 Браузе, Фридрих Август Вильгельм фон (Friedrich August Wilhelm von Brause)
 Фридрих Вильгельм Брауншвейг-Люнебургский (Friedrich Wilhelm (Braunschweig-Lüneburg-Oels))
 Карл Вильгельм Фердинанд Брауншвейгский (Karl Wilhelm Ferdinand (Braunschweig))
 Бюлов, Фридрих Вильгельм (Friedrich Wilhelm Bülow von Dennewitz)

В 
 Вартенслебен, Александр Леопольд фон (Alexander Leopold von Wartensleben)
 Вильгельм I Брабантский (Wilhelm I von Brabant)
 Вольцоген, Людвиг Юстутс Филипп Адольф Вильгельм фон

Г 
 Гаке, Карл Георг Альбрехт Эрнст фон
 Генкель фон Доннерсмарк, Вильгельм Людвиг Виктор (Wilhelm Ludwig Viktor Henckel von Donnersmarck)
 Гётцен, Фридрих Вильгельм (Friedrich Wilhelm von Götzen)
 Гиршфельд, Карл Фридрих (Karl Friedrich von Hirschfeld)
 Гнейзенау, Август Нейгардт фон (August Neidhardt von Gneisenau)
 Гогенлоэ-Ингельфинген, Фридрих Людвиг (Friedrich Ludwig zu Hohenlohe-Ingelfingen)
 Гогенцоллерн, Август Фридрих Вильгельм Генрих (August Friedrich Wilhelm Heinrich Hohenzollern)
 Гогенцоллерн, Фердинанд Людвиг Христиан (Ferdinand Ludwig Christian Hohenzollern)
 Гогенцоллерн, Фридрих Вильгельм Карл (Friedrich Wilhelm Karl Hohenzollern)
 Горн, Генрих Вильгельм (Heinrich Wilhelm von Horn)
 Граверт, Юлиус Август Рейнгольд фон (Julius August Reinhold von Grawert)
 Грольман, Карл фон (Karl von Grolman)

Д 
 Добшютц, Карл Мориц Венцель фон (Carl Moritz Wenzel von Dobschütz)
 Добшютц, Леопольд Вильгельм фон (Leopold Wilhelm von Dobschütz)

Й 
 Йорк, Иоганн Давид Людвиг (Ludwig Yorck von Wartenburg)

К 
 Калькрейт, Фридрих Адольф граф фон (Friedrich Adolf von Kalckreuth)
 Каниц-Дальвиц, Карл фон (Karl Ernst Wilhelm von Canitz und Dallwitz)
 Карл Август Саксен-Веймар-Эйзенахский (Carl August (Sachsen-Weimar-Eisenach))
 Клаузевиц, Карл фон (Carl von Clausewitz)
 Клейст, Фридрих Генрих Фердинанд Эмиль (Friedrich von Kleist)
 Кнезебек, Карл Фридрих (Karl Friedrich von dem Knesebeck)
 Коломб, Фердинанд Август (Ferdinand August von Colomb)
 Краузенек, Вильгельм фон
 Курбьер, Жюльен Рене де (Courbière, Julien René de)

Л 
 Лесток, Антон Вильгельм (Anton Wilhelm von L’Estocq)
 Лютцов, Адольф фон (Ludwig Adolf Wilhelm von Lützow)

М 
 Марвиц, Фридрих Август Людвиг (Friedrich August Ludwig von der Marwitz)
 Массенбах, Кристиан фон (Christian Karl August Ludwig von Massenbach)
 Массенбах, Фридрих Эрхард Фабиан (Friedrich Erhard Fabian Massenbach)
 Мёллендорф, Вихард Иоахим Генрих фон (Wichard Ioachim Heinrich von Möllendorf)
 Мюффлинг, Карл фон (Karl von Müffling)

Н 
 Нацмер, Ольдвиг фон (Oldwig Anton Leopold von Natzmer)

О 
 Ольферман, Иоганн (Johann Elias Olfermann)

П 
 Пирх, Георг Дубислав Людвиг (George Dubislaw Ludwig von Pirch)
 Пирх, Франц Отто фон (Franz Otto von Pirch)
 Луи Фердинанд, принц Прусский (Louis Ferdinand Prinz von Preußen)
 Притвиц, Карл (Karl von Prittwitz)
 Притвиц, Зигмунд Мориц (Siegmund Moritz von Prittwitz)
 Притвиц, Вольфганг Мориц (Wolfgang Moritz von Prittwitz)

Р 
 Раух, Густав фон
 Риббентроп, Фридрих (Friedrich von Ribbentrop)
 Рёдер, Фридрих Эрхард (Friedrich Erhardt von Röder)
 Рюхель, Эрнст Филипп (Ernst von Rüchel)

С 
 Эрнст I Саксен-Кобургский (Ernst I. (Sachsen-Coburg und Gotha))

Т 
 Тауенцин фон Виттенберг, Богислав Фридрих Эмануэль (Bogislav Friedrich Emanuel Graf Tauentzien von Wittenberg)
 Темпельгоф, Георг Фридрих
 Тильман, Иоганн фон (Johann von Thielmann)

Ц 
 Цитен, Ганс Эрнст Карл фон (Hans Ernst Karl von Zieten)

Ш 
 Шарнхорст, Герхард Йоганн Давид (Gerhard von Scharnhorst)
 Шилль, Фердинанд фон (Ferdinand von Schill)
 Шметтау, Фридрих Вильгельм Карл фон (Friedrich Wilhelm Karl von Schmettau)